Plješevica est un toponyme qui peut désigner :
Plješevica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
la Plješevica, une montagne de Croatie.